This Time puede referirse a:

Álbumes 
 This Time (álbum de Melanie C), o el título de su canción. 
 This Time (álbum de Robert Cray), o el título de su canción.

Canciones 
 "This Time" (canción de Axwell Λ Ingrosso)
 "This Time" (canción de Bryan Adams)
 "This Time" (canción de INXS)
 "This Time" (canción de Melanie C)
 "This Time" (canción de Starsailor)